

Patronyme 

 Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), histologiste et neuroscientifique espagnol,

Biologie 
 Cellule interstitielle de Cajal, type de cellule présent dans le tube digestif.
 Corps Cajal, corps nucléaire sphérique trouvé dans le noyau de certaines cellules.

Sélénologie 

 Cajal, cratère situé sur la face visible de la Lune.